LS je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Lesoto
 ISO 3166A2 oznaka za Lesoto
 koda Svetovne meteorološke organizacije za Lesoto
 FIPS koda za Lihtenštajn

Kratice